Антонівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Антонівська сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Антонівська сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район
 Антонівська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Антонівська сільська рада — Київська область, Сквирський район
 Антонівська сільська рада — Київська область, Ставищенський район
 Антонівська сільська рада — Миколаївська область, Новоодеський район
 Антонівська сільська рада — Одеська область, Окнянський район
 Антонівська сільська рада — Рівненська область, Володимирецький район
 Антонівська сільська рада — Сумська область, Ямпільський район
 Антонівська сільська рада — Херсонська область, Горностаївський район
 Антонівська сільська рада — Херсонська область, Скадовський район
 Антонівська сільська рада — Хмельницька область, Хмельницький район
 Антонівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район
 Антонівська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район
 Антонівська сільська рада — Чернігівська область, Варвинський район

Див.також 
 Антонінська селищна рада

Посилання 
 Пошук на сайті Верховної Ради України